Semnoderes är ett släkte av pansarmaskar. Semnoderes ingår i familjen Semnoderidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Pansarmaskar
Semnoderes